Рома́шкин (в женском роде — Рома́шкина) — русская фамилия. Возникла не от названия растения «ромашка», а от мужского христианского имени Роман через промежуточные формы Ромаш и Ромашка.

Известные носители 
 Ромашкин, Виктор Васильевич (род. 1959) — российский политик.
 Ромашкин, Владимир Иванович (1951—2002) — российский (мордовский) деятель культуры.
 Ромашкин, Григорий Михайлович (1910—1961) — Герой Социалистического Труда.
 
 Ромашкин, Пётр Семёнович (1915—1975) — советский юрист.
 Ромашкин, Тимофей Терентьевич (1919—1954) — бортмеханик пассажирского самолёта «Ли-2», Герой Советского Союза.

Другое 
 Ромашкин (Волгоградская область) — бывший хутор в Октябрьском районе Волгоградской области России.

См. также 
 Ромашкина — небольшая река, протекающая в Томской области, Красноярском крае и Ханты-Мансийском АО России.
 Ромашки (стр. значений)
 Ромашкинский сельский совет на Украине.
 Ромашкинское сельское поселение (стр. значений)
 Схожие фамилии:
 Ромашин (стр. значений)
 Ромашков (стр. значений)
 Ромашов (стр. значений)
 Романов (стр. значений)
 Романков (стр. значений)

Примечания